Сен-Сове́р-ла-Валле́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 480 км на південь від Парижа, 115 км на північ від Тулузи, 20 км на північний схід від Каора.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1 січня 2016 року Сен-Совер-ла-Валле, Бомат, Фонтан-дю-Косс, Лабастід-Мюрат i Ваяк було об'єднано в новий муніципалітет Кер-де-Косс.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Совер-ла-Валле на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Совер-ла-Валле на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Совер-ла-Валле на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Совер-ла-Валле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Совер-ла-Валле на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Лот